Basilica di San Martino – Alzano Lombardo
Basilica cattedrale di San Martino – Belluno
Basilica di San Martino – Bingen am Rhein
Basilica di San Martino – Bologna
Basilica di San Martino – Magenta
Basilica di San Martino – Martina Franca
Basilica di San Martino ai Monti – Roma
Basilica di San Martino – Tours